Artesia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Artesia (Arizona)
 Artesia (Kalifornien)
 Artesia (Mississippi)
 Artesia (New Mexico)
 Artesia (North Carolina)
 Artesia Beach (Michigan)
 Artesia Beach (Wisconsin)
 Artesia Wells (Texas)

Sonstiges:
 Artésia, eine Marke der SNCF für Zugverbindungen (TGV, Nachtzüge) nach Italien
 Artesia (Band), französische Dark-Wave-Band
 Artesia (Rollenspiel), ein Rollenspiel von Archaia Studios Press
 Artesia Municipal Airport, Airport im Eddy County, New Mexico
 Artesia Creek, Fließgewässer im Gonzales County, Texas
 Artesia Lake, See im Lyon County, Nevada
 Artesia City Dump Pit, Mine im Eddy County, New Mexico
 Artesia Plant, Mine im Eddy County, New Mexico
 Artesia Oil Field, Ölfeld im Eddy County, New Mexico
 Artesia Historical Marker, Park im Eddy County, New Mexico
 Artesia Lake State Wildlife Management Area, Park im Lyon County, Nevada
 Artesia Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien

Siehe auch:
 Artesia Beach
 Artesa
 Artesian